25-й чемпионат Узбекистана по футболу 2016 года среди клубов Второй лиги. Проводился в 1 круг в 3-х группах (с участием 14 клубов) в декабре 2016 года.

По итогам турнира «Нефтчи» (Джаркурган), «Галлакор-Барса» (Галляарал), ФК «Янгиер» и «Истиклол» (Фергана) получили право выступить в Первой лиге в 2017 году.

Итоговые таблицы

Группа А 
Матчи проводились в Самарканде.

Группа В 
Матчи проводились в Самарканде.

 Победитель был определён по жребию.

Группа С 
Матчи проводились в Янгиере.

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 2016
 Кубок Узбекистана по футболу 2016
 Первая лига Узбекистана по футболу 2016

Источники

Ссылки 
 Результаты игр второго этапа второй лиги-2016
 Финишировал второй этап второй лиги-2016

2016
Спорт в Узбекистане в 2016 году